Luis Federico de Sajonia-Hildburghausen (11 de septiembre de 1710, Hildburghausen - 10 de junio de 1759, Nimega) fue un Príncipe de Sajonia-Hildburghausen y un General Mariscal de Campo en el Ejército bávaro.

Biografía 
Luis Federico era el hijo más joven del Duque Ernesto Federico I de Sajonia-Hildburghausen y su esposa la Condesa Sofía Albertina de Erbach-Erbach. En su juventud se unió al servicio militar Imperial y fue entrenado por Friedrich Heinrich von Seckendorff. En 1738, fue ascendido a mayor general, en 1739 a Generalfeldwachtmeister. También en 1739, participó en una campaña en Hungría contra Turquía. En 1741, abandonó el servicio imperial y se unió al Ejército bávaro, donde jugó un papel en la Guerra de Sucesión Austriaca. En 1742, fue promovido a General Teniente Mariscal de Campo. El emperador Carlos VII le dio el regimiento de infantería Holnstein y en 1743 lo ascendió a General Mariscal de Campo. También en 1743, cuando estaba al mando de la ciudad sitiada de Braunau am Inn, acuñó monedas de estaño y plomo de emergencia.

El Elector Maximiliano III José de Baviera lo ascendió en 1745 como comandante de todas las tropas bávaras. Continuó combatiendo en la Guerra de Sucesión Austriaca en 1746-1748 en los Países Bajos, donde tenía su propio regimiento, llamado Hildburghausen. En 1748, renunció al servicio bávaro y retornó a su ciudad natal.

Contrajo matrimonio el 4 de mayo de 1749 en Weikersheim con Cristiana Luisa (1713-1778), hija del Duque Joaquín Federico de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Plön y viuda del Conde Luis Alberto de Hohenlohe-Weikersheim. El matrimonio no tuvo hijos. A través de contribuciones financieras de la casa de Hohenlohe, el príncipe logró completar una costosa restauración de la mansión de Hellingen. Perseguido por los acreedores, retornó al servicio activo en los Países Bajos.

Murió en 1759, como gobernador de Nimega.

Ancestros

Referencias 

 Heinrich Ferdinand Schoeppl: Die Herzoge von Sachsen-Altenburg, Bozen, 1917, reprinted Altenburg, 1992
 Dr. Rudolf Armin Human: Chronik der Stadt Hildburghausen, Hildburghausen, 1886

Duques de Sajonia-Hildburghausen
Casa de Sajonia-Hildburghausen
Mariscales de campo de Baviera
Nobles de Alemania del siglo XVIII
Nacidos en Hildburghausen
Generales del Sacro Imperio Romano Germánico